Італійська Серія A 2022—2023 — 91-й турнір з моменту започаткування Серії A, футбольне змагання у найвищому дивізіоні чемпіонату Італії. Участь у першості беруть 20 команд, 3 найгірших з яких за результатами сезону залишать елітний дивізіон.

Зміни порівняно з попереднім сезоном

Команди-учасниці

Команди за регіоном

Турнірна таблиця

Результати матчів

Лідери чемпіонату

Статистика

Найкращі бомбардири

Хет-трики 

Примітки 
(H) – Вдома(A) – Гості</small>

Нагороди

Щомісячні

Примітки

Посилання 
 Офіційний сайт Серії А 
 Серія А на soccerway 

2023
Італія
Італія
2022 в італійському спорті
2023 в італійському спорті